Nevek
Thomas (keresztnév)
Thomas (családnév)
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Thomas (Dél-Dakota)
 Thomas (Illinois)
 Thomas (Indiana)
 Thomas (Nyugat-Virginia)
 Thomas (Oklahoma)
 Thomas (Oregon)
 Thomas (Virginia)
 Thomas (Washington)
 Thomas megye (egyértelműsítő lap)
Lásd még
Tamás (egyértelműsítő lap)